Il singolare femminile del torneo di tennis Schenectady Open 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Barbara Rittner che ha battuto in finale Brenda Schultz 7–6, 6–3.

Teste di serie 

 Helena Suková (secondo turno)
 Radka Zrubáková (quarti di finale)
 Barbara Rittner (campionessa)
 Brenda Schultz (finale)

 Laura Gildemeister (secondo turno)
 Natalija Medvedjeva (primo turno)
 Nicole Bradtke (primo turno)
 Rachel McQuillan (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Schenectady Open 1992